Сестао Спорт — испанский футбольный клуб существовавший с 1916 по 1996 годы.
 Сестао Ривер — испанский футбольный клуб существующий с 1996 года.